Dominique Di Piazza – bassista francese
 Giuseppe Di Piazza – giornalista, fotografo e scrittore italiano
 Longino Di Piazza – ex calciatore italiano
 Natale Di Piazza – politico italiano
 Pierluigi Di Piazza – presbitero e attivista italiano
 Stanislao Di Piazza – politico italiano

Pagine correlate
Piazza